Бойко Роман Вікторович ( 22 серпня 1988 Михайлівка, Олександрівський район, Кіровоградська область —  Славне, Шахтарський район, Донецька область) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Бойко Роман Вікторович народився 22 серпня 1988 року у селі Михайлівка Олександрівського району, Кіровоградської області.. Батько Романа рано помер, а мати одна виховувала двох синів.
Роман закінчив школу у 2005 році. Педагогам та однокласникам він запам'ятався товариським та активним учнем. Ще з шкільних років хлопець ніколи не боявся взяти на себе відповідальність у вирішенні складних ситуацій. Ця риса збереглася в нього і в подальшому житті.
Строкову службу в армії Роман проходив у сухопутних військах наземно-повітряної оборони, потім працював. У вересні 2014 року був призваний до війська за мобілізацією. Служив стрільцем-санітаром у 28-ма окрема механізована бригада (Україна)

Обставини загибелі 
29 листопада 2014 року о 23:50 почався обстріл взводного опорного пункту ЗСУ із стрілецької зброї. Одна з куль влучила у Романа Бойка.
Героя оплакують мама і брат.

Останні почесті 
4 грудня 2014 року Романа поховали у рідному селі Михайлівка.
26 листопада 2015 року на фасаді Михайлівської загальноосвітньої школи було відкрито пам'ятну дошку на честь Романа Бойка..

Примітки

Посилання 
 Бойко Роман Вікторович  // Книга пам'яті загиблих
 Бойко Роман Вікторович  // Український меморіал

Уродженці Олександрівського району Кіровоградської області
Померли в Шахтарському районі